Miejscowości w USA:
 Parrish – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Walker
 Parrish – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Parrish (ang. Parrish Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade